Wichern ist der Familienname folgender Personen
 Johann Hinrich Wichern (1808–1881), deutscher Theologe
 Johannes Wichern (1845–1914), deutscher Theologe

Wichern steht zudem für:
 Johann Hinrich Wichern (Schiff, 1962), Binnenschiffermissionsschiff in Mannheim
 Johann Hinrich Wichern, Kirchenboot in Duisburg, siehe Kirchenboot #Evangelisches Kirchenboot Johann Hinrich Wichern in Duisburg
 Wichern Archenova, Kirchenboot in Berlin, siehe Kirchenboot #Evangelische Schiffergemeinde Berlin-Brandenburg* Wichern-Verlag in Berlin

Siehe auch:
 Wichern-Schule in Hamburg
 Wichernhaus (Altdorf)
 Wichernhaus (Cottbus)